Ночно́й сто́рож — сторож, несущий службу ночью.

  — в европейских городах служитель порядка, забирал и содержал под арестом до света ночных бродяг или совершавших наказуемые деяния.
Государство — ночной сторож — модель государства, единственными функциями которого являются обеспечение своих граждан армией, полицией и судами, таким образом защищая их от агрессии, краж, нарушений контрактов и мошенничества.

Примечания